Men (1924), film uit 1924
 Men (1997), film uit 1997
 Men (2022), film uit 2022
 Men (god), Frygische maangod
 Men (televisieserie)
 Men (voornaamwoord)
 Tafelberg (sterrenbeeld), afgekort Men

Zie ook
 X-Men (doorverwijspagina)